Бері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Бордо, 38 км на південь від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Бері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди